Ogun (bóg)
 Ogun (rzeka)
 Ogun (stan)
 Ogün – imię tureckie, np. Ogün Temizkanoğlu